La Copa de la Reina 2011-12 corresponde a la 50.ª edición de dicho torneo. Se celebró entre el 10 y el 11 de marzo de 2012 en el Pabellón Prince Felipe de Arganda del Rey.

Equipos clasificados 
Antes del inicio de la temporada, las reglas de la Federación Española de Baloncesto establecieron que los tres mejores equipos clasificados después del final de la primera mitad de la liga 2011–12 (13ª jornada, 7 de enero de 2012) jugarán la competición junto con el anfitrión elegido por la federación, en su caso el Rivas Ecópolis.

Cuadro

Semifinales

Final

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
 Liga Femenina Sitio web oficial

Copa de la Reina de baloncesto
Baloncesto en España en 2012